Жак Серна́с (), при рождении Йоку́бас Берна́рдас Ше́рнас (), иногда также Джек Се́рнас (; 30 июля 1925, Каунас, Литва — 3 июля 2015, Рим, Италия) — франко-итальянский киноактёр литовско-русского происхождения.

Биография 
Родился в Каунасе. Отец — Йокубас Шернас, министр литовского правительства, один из подписавших декларацию независимости Литовской Республики 1918 года. Мать — русская, уроженка Санкт-Петербурга. После смерти отца в 1926 году, мать с младенцем переехала в Париж. Йокубас стал зваться Жаком и получил французское воспитание.

В период оккупации Франции Жак Сернас участвовал в движении Сопротивления, причём позднее, вспоминая этот эпизод своей жизни, скромно говорил, что «просто так сложилось». Участвуя в подпольном движении, произвёл взрыв в отделении Французской народной партии в Виши. В результате оказался схвачен, но бежал из-под ареста. Пытался добраться до Испании, но снова схвачен и помещён в заключение в . Пытался бежать и оттуда, прорыв подземный туннель, но ему это не удалось. С июля 1944 по апрель 1945 он был узником нацистского концлагеря Бухенвальд.

После освобождения из концлагеря вернулся в Париж. Несколько недель работал специальным корреспондентом газеты , освещая ход Нюрнбергского процесса. Выполнял различные временные работы: портье, официанта, тренера по лыжам и боксёра. В 1946 году узнал, что для съёмок в одном фильме, главную роль в котором должен сыграть Жан Габен, требуется боксёр. Жак пришёл на кинопробы, и его отобрали для съёмок. Таким образом, он сыграл свою первую роль в фильме «Зеркало». Через год исполнил роль ещё одного боксёра в фильме «Идол», где играл в паре с только начинавшим тогда Ивом Монтаном.

Жак был молод, светловолос, спортивен, элегантен — как раз такой супергерой требовался разрушенной войной Европе. Его заметили и пригласили сыграть в фильме итальянского режиссёра Пьетро Джерми «Утраченная молодость». Фильм имел ошеломляющий успех и принёс молодому актёру «Серебряную ленту» лучшего иностранного актёра. После этого недостатка в предложениях не было. Жак снимался без перерыва в фильмах самых разных жанров — от мифологических эпопей до детективов, от мелодрам до вестернов — на итальянском, французском, английском языках. Несмотря на то, что многие из фильмов совсем не являлись шедеврами, Жак Сернас был кумиром молодёжи своего времени, особенно — девушек . Итальянская пресса 1950-х годов называла его «самым красивым мужчиной мира».

В 1955 году американский режиссёр Роберт Уайз ставил на римской киностудии «Чинечитта» эпический фильм «Елена Троянская» и пригласил Жака Сернаса исполнить роль Париса. Его партнёршами по фильму выступили суперзвезда Россана Подеста и начинающая актриса Брижит Бардо. Фильм имел успех, а игра Сернаса и его превосходный английский пришлись по вкусу голливудским продюсерам, в результате чего компания Warner Brothers подписала с актёром контракт на съёмки в Америке. Однако пребывание за океаном оказалось лишь коротким эпизодом в кинокарьере Жака (в США — Джека): там он сыграл лишь в одном крупном фильме, «Прыжок в ад» (1955), и в нескольких телесериалах, после чего вернулся в Италию.

На Аппеннинах Сернас снимался в малозначительных фильмах, пока в 1960 году Федерико Феллини не пригласил его сыграть небольшую, но заметную роль в фильме «Сладкая жизнь». Это был персонаж, в чём-то напоминавший самого Сернаса, — плейбой-«диво» (Феллини сам придумал это слово как мужской род от слова «дива»). Сцена праздника в упадническом стиле с участием героя Сернаса стала заметной вехой в истории кинематографа. Ещё одной заметной ролью 1960-х годов стала роль полковника Бибински в эпическом полотне Николаса Рэя «55 дней в Пекине», рассказывавшем об осаде Посольского квартала в Пекине во время «боксёрского» восстания 1900 года.

После этого карьера Сернаса пошла на спад: с конца 1960-х годов ему предлагали лишь небольшие роли, обычно во второразрядных фильмах. В 1980-х Сернас лишь изредка появлялся в кино, иногда играл в сериалах, а также вёл передачу по изучению французского языка на итальянском телевидении.

Всего Жак Сернас исполнил около ста ролей в кино, сериалах и телефильмах. С 1955 года он был женат на итальянской журналистке Марии Стелле Синьорини. Скончался в Риме 3 июля 2015 года, чуть меньше месяца не дожив до своего 90-летия.

Фильмография 

Источник: Enrico Lancia, Fabio Melelli Attori stranieri del nostro cinema. Название ролей — по сайту IMDB, русские названия фильмов — по сайту Кинопоиск

Примечания